BQ steht für:
 BQ (Unternehmen), einen spanischen Hersteller von Multimediageräten (Smartphones und Tablets)
 Areomar Airlines (IATA-Code)
 Bachelor quarters im Militärjargon
 Be quiet in der Chatsprache
 Bene quiescat, Lateinisch für „möge er gut ruhen“
 Bloc Québécois, eine kanadische Partei
 Bravo Airlines IATA-Code der spanischen Fluggesellschaft
 Broadcast quality
 die Insel Navassa in den geographischen FIPS 10-Codes 
 Bildqualität
 Besondere Gemeinde (Niederlande) (Bonaire, Sint Eustatius und Saba), als Landescode nach ISO 3166-1 seit 15. Dezember 2010
 Britisches Antarktis-Territorium, als früherer, bis 15. Mai 1981 gültiger Landescode nach ISO 3166-1 (seither ISO 3166-3 BQAQ)

Bq steht für:
 Becquerel (Einheit), die SI-Einheit für Radioaktivität

bq steht für:
 .bq, die Top-Level-Domain der karibischen Niederlande

BQ